Calcitrapa puede referirse a:

 un nombre común de la planta Centaurea calcitrapa; o
 un nombre común de la planta Centaurea alba.